A nomenclatura das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é caracterizada atualmente pela utilização de número e uma cor para identificar cada linha. Antigamente o sistema utilizava uma letra e cores diferentes das atuais.

Quando a CPTM foi criada, em 1992, as linhas já tinham cada uma sua cor e seu nome. Os nomes foram unificados, sendo chamadas por letras, em ordem alfabética, a partir da linha mais a norte do sistema (Luz - Jundiaí) e seguindo no sentido anti-horário. Junto ao nome vinha também os nomes das estações terminais da linha, incluindo as extensões operacionais. As cores eram pouco usadas, mas já existiam. Com exceção da então Linha Sul da FEPASA, ou, como era mais conhecida, "Ramal de Jurubatuba" cujas cores eram vermelho e preto, todas as cores foram mantidas, sendo assim tinha-se:

 Linha A - Marrom (Luz/Francisco Morato/Jundiaí)
 Linha B - Cinza (Júlio Prestes/Itapevi/Amador Bueno)
 Linha C - Celeste (Osasco/Jurubatuba/Varginha)
 Linha D - Bege (Luz/Rio Grande da Serra/Paranapiacaba)
 Linha E - Laranja (Brás/Guaianases/Estudantes)
 Linha F - Violeta (Brás/Calmon Viana)

A CPTM então passou a utilizar estas cores para tudo o que se referia às linhas, utilizando-as também nas plataformas, onde as antigas placas cinzas com texto em preto foram sendo gradativamente substituídas por placas nas cores das linhas. Essa troca implicava substituir um enorme montante de itens de sinalização, desse modo, apesar de todas as estações terem no mínimo uma placa com a cor da linha, placas antigas ainda eram, e continuam sendo, muito comuns. Com o tempo, as extensões operacionais se alteraram ou simplesmente deixaram de existir. Surgiu também o Expresso Leste, que corresponde ao trecho Luz/Guaianazes da Linha E, continuando a ser Linha E e adotando também a cor laranja.

Nova nomenclatura 
O governo do estado alterou, em março de 2008, a nomenclatura das linhas pertencentes à CPTM para, segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, promover "a uniformização da comunicação visual dos dois sistemas e para facilitar a locomoção e a localização dos usuários e de turistas", integrando-as à nomenclatura utilizada pelo Metrô de São Paulo. Foi atribuído a cada linha um número (a começar do número 7, somando-se às linhas outras seis linhas do metrô já em operação, em construção ou em projeto) e o nome de uma pedra preciosa. As novas linhas em estudo e/ou construção também já adotam o novo esquema de nomes, são elas as linhas 13-Jade e 14-Ônix (antigo trem de Guarulhos e Expresso Aeroporto, respectivamente).

Ligações externas 
 Página oficial da CPTM

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos